Да́угавпилсский Борисогле́бский кафедра́льный собо́р (официальное название — Даугавпилсский православный кафедральный собор святых благоверных князей Бориса и Глеба, ) — главный православный храм города Даугавпилса, освящённый в 1905 году.

Расположен в районе Новое Строение на Храмовой горке (). Собор вмещает до 5 тысяч прихожан и является самым большим православным храмом Латвии. Построен в русском стиле по проекту архитектора М. Прозорова. Высота собора 56 метров.

Настоятелем (с 2006 года) является правящий епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр (Матрёнин).

История 
В 1866 году на месте нынешнего храма по распоряжению генерал-губернатора Северо-Западного края К. П. Кауфман для потребностей расквартированных в городе воинских частей была возведена небольшая церковь с наружной облицовкой из чугуна и листового железа, которую в народе прозвали «железной», посвящена Императору Константину и его матери Елене (IV век), Константино-Еленинская железная церковь.

В 1903 году священноначалие Полоцкой епархии, в ведении которой тогда находилась территория Латгалии, приняло решение о строительстве в Двинске новой гарнизонной церкви в честь святых Бориса и Глеба. В 1904 году «железная» церковь была перенесена в местечко Царьград (ныне Ерсика), а в Двинске началось строительство нового гарнизонного храма, который был освящён 12 (25) июня 1905 года. Строительство финансировалось военным ведомством.

Во время Первой мировой войны в соборе постоянно проводились молебны о спасении Отечества и даровании победы русскому оружию.

Постоянный приход в храме был организован только в 1922 году уже в независимой Латвии, когда настоятелем собора был назначен протоиерей Августин Петерсон, впоследствии ставший митрополитом Латвии. До этого богослужения проводились приезжавшими из уезда священниками и настоятелем Александро-Невского собора протоиереем отцом Одельским.

В 1922—1923 годах был проведён ремонт храма, так как во время войны была повреждена крыша и пострадали иконы и фрески. В 1926—1927 годах проведён второй ремонт, когда была положена новая крыша, а в 1930—1931 годах был закончен наружный ремонт храма, а также полностью перекрашен интерьер храма.

В 1925 году настоятель раз в два месяца для православных латышей проводил службы на латышском языке. Таким образом в соборе организовалось два прихода: русский и латышский.

В 1938 году был торжественно заложен и построен церковный дом. 16—17 июля 1938 года в соборе свершилась хиротония в сан епископа Иерсикского, второго викария Латвийской православной церкви, бывшего настоятеля Вилякской церкви протоиерея отца Адама Витоля, принявшего при хиротонии имя Александр. Впоследствии Борисоглебский собор стал местом постоянного служения нового епископа Александра и был преобразован в кафедральный собор.

Вторая мировая война не причинила собору существенных разрушений, но после войны он пережил два пожара. Настоятель Николай (Клепатский) (1951—1984) добился проведения ремонта собора, возведения забора и посадки деревьев вокруг храма.

В 1989 году была возобновлена епископская кафедра, когда в сан епископа Даугавпилсского 23 июля 1989 года в Москве был рукоположен архимандрит Александр (Кудряшов), помощник Митрополита Рижского Леонида, ныне Высокопреосвященнейший Митрополит Рижский и всея Латвии.

В 2004—2008 годах была проведена наружная реновация и снова позолочены купола (2005—2007), какими они были после основания храма.

Архитектура 
Собор построен в неорусском стиле. В плане собор образует продолговатый прямоугольник с полигональной апсидой, напоминающий корабль, и разделятся на три части — более высокий средний и два боковых нефа. Средняя часть собора держится на 14 массивных колоннах. Над собором возвышаются 10 позолоченных куполов с крестами. В большом шатре имеется колокольня с 4 колоколами, которые звонят каждый день.

Стены храма насчитывают 40 м в длину и 20 м — в ширину. В соборе установлен трёхъярусный дубовый иконостас в русском стиле. Главный алтарь храма освящён во имя благоверных князей Бориса и Глеба. Правый престол — во имя святого Алексия, митрополита Московского, левый — во имя Успения Пресвятой Богородицы. Иконы иконостаса являются копиями творений В. М. Васнецова в Киевском Владимирском соборе.

Борисоглебский собор считается одним из самых роскошных соборов Латвии.

Галерея

Примечания

Литература 
 Сахаров С. П. Православные церкви Латгалии. Историко-статистический обзор. Рига: 1939.
 
 Прибалтийские русские: история в памятниках культуры. Рига: Институт европейских исследований, 2010. Ред. А. В. Гапоненко, 736 с. ISBN 978-9934-8113-2-6 — стр. 435—437

Ссылки 
 «Даугавпилсский кафедральный собор Святых благоверных князей Бориса и Глеба отмечает своё 100-летие» 
 «Вековой юбилей храма»
 Борисоглебский собор в Народном каталоге православной архитектуры

Храмы Даугавпилса
Культовые сооружения, построенные в 1905 году
Даугавпилс
Двинск
Даугавпилс
1905 год в Латвии